College steht für:

 College, Bildungseinrichtung im angelsächsischen Raum
 Collège, Schulstufe in Frankreich
 College (Film), US-amerikanische Komödie aus dem Jahre 2008
 College (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 Collège de France, französisches Lehrinstitut
 Electoral College, Wahlmännerkollegium in den Vereinigten Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 College (Alaska), Gemeinde im Fairbanks North Star Borough, Alaska

im NRHP gelistete Objekte:
 College Apartments, in Springfield, Missouri, ID-Nr. 03000319
 College Block Building, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 73000728
 College Block-Lisbon Block, in Lewiston, Maine, ID-Nr. 86002279
 College Church, in College Hill, Mississippi, ID-Nr. 79001324
 College Club House and Gymnasium, in Houghton, Michigan, ID-Nr. 80001861
 College Club Inn, in Searsport, Maine, ID-Nr. 00000377
 College Corner Commercial Historic Business District, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 98000385
 College Creek Ranger Station, in Imnaha, Oregon, ID-Nr. 91000171
 College Green Historic District, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 97000623
 College Grove Methodist Church, in College Grove, Tennessee, ID-Nr. 88000345
 College Hall, University Of Pennsylvania, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 78002444
 College Hall, Wilmington College, in Wilmington, Ohio, ID-Nr. 73001399
 College Heights Historic District, in State College, Pennsylvania, ID-Nr. 95000514
 College Hill (Augusta), in Augusta, Georgia, ID-Nr. 71000287
 College Hill Park Bathhouse, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 08000305
 College Hill Town Hall, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 78002075
 College Hills Historic District, in Shorewood Hills, Wisconsin, ID-Nr. 02001518
 College Home/Smith Hall, in La Grange, Georgia, ID-Nr. 82002488
 College Inn Bar, in Douglas, Wyoming, ID-Nr. 79002608
 College Landing, in Williamsburg, Virginia, ID-Nr. 78003188
 College of Charleston, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 71000748
 College of Medicine of Maryland, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 97001275
 College of Physicians of Philadelphia Building, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 08001088
 College of the City of New York, in New York, New York, ID-Nr. 84002763
 College of Wooster, in Wooster, Ohio, ID-Nr. 80003246
 College Park Airport, in College Park, Maryland, ID-Nr. 77001522
 College Place Historic District, in Florence, Alabama, ID-Nr. 94001547
 College Square Historic District, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83003628
 College Street Bridge, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 80001684
 College Street Presbyterian Church, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 78001350
 College Street School, in Hapeville, Georgia, ID-Nr. 95000902
 College View Historic District, in Greenville, North Carolina, ID-Nr. 92000181
 College View Public Library, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 84002486
 College Women's Club, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 82002157

Siehe auch:

 College Avenue Historic District
 College Hill
 College Hill Historic District
 College Park Historic District
 College Street Historic District
 College Township
 Royal College
 Kolleg, akademische Studiengemeinschaft